Xi Hu ist der Name folgender Seen:

 Xi Hu (King George Island) auf King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis 
 Xi Hu, chinesischer Name des Westsees in der Provinz Zhejiang, China